Il doppio del torneo di tennis Brasilia Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Luis Lobo e Daniel Orsanic che hanno battuto in finale Daniel Melo e Alexandre Simoni per walkover.

Teste di serie

 Luis Lobo /  Daniel Orsanic (Campioni)
 Daniel Melo /  Alexandre Simoni (finale)

 Tomas Behrend /  Stefano Galvani (semifinali)
 Petr Dezort /  Vincenzo Santopadre (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Brasilia Challenger 2001